Сани (Ћустендил, 29. август 1976) је уметничко име бугарске поп-фолк певачице Наталија Панова.

Дискографија

Албуми 
 -{Влюбени сърца}- (1998)
 -{Ах, банана}- (1999)
 -{Щастливо влюбена}- (2000)
 -{Ти си за мен}- (2003)

Спотови 

Рођени 1976.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи